Jméno a příjmení František Pospíšil má více nositelů:

 František Pospíšil (* 1944) – český hokejový obránce a trenér, otec hokejisty Františka Pospíšila
 František Pospíšil (1963) (* 1963) – český hokejový obránce a trenér
 František Pospíšil (etnograf) (1885–1958) – český i moravský etnograf a muzejník
 František Pospíšil (kněz) (1930–2020) – český římskokatolický kněz a salesián
 František Pospíšil (výsadkář) (1919–1944) – československý voják a velitel výsadku Bivouac

Související články  
 Pospíšil – nositelé příjmení